Az itt található lista a Noob csapat című televíziós sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad

2. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái